Történelem
 Sógun – a névlegesen az uralkodó alá rendelt katonai-politikai diktátor a japán császárságban
Szépirodalom, film, zene
 A sógun, Kinley operettje (1906), Gustav Luders / Faragó Jenő szövegével
 A sógun, James Clavell 1975-ben megjelent regénye
 A sógun (Shogun), 1980-as amerikai–japán tévéfilm Clavell regénye alapján, rendező Jerry London, főszereplő Richard Chamberlain
 A sógun (Shogun), 1980-ban bemutatott amerikai–japán tévésorozat Clavell regénye alapján
 Shogun: az amerikai Trivium együttes 2008-ban megjelent albuma
Számítógépes játékok
 Shogun: Total War a Total War sorozat első tagja, stratégiai videójáték (2000)
 Shogun 2: Total War a Total War sorozatba tartozó stratégiai videójáték (2011)

Jegyzetek